

Cinema 
Dangerous Waters – film del 1919 diretto da Parke Frame e Joseph Franz (come J.J. Franz)
Dangerous Waters – film del 1923 diretto da Edward A. Kull
Dangerous Waters – film del 1936 diretto da Lambert Hillyer
Dangerous Waters – film del 1994 diretto da Alex Wright

Videogiochi 
 Dangerous Waters – simulatore di sottomarini